Poinsettia peut désigner :
 poinsettia, un ancien genre botanique, aujourd'hui classé comme un sous-genre de la famille des Euphorbiaceae ;
 poinsettia, une plante ornementale ayant des bractées colorées rouge vif, très populaire durant la période des fêtes ;
 poinsettia, un cocktail de jus de canneberges et de champagne, parfois avec de la vodka et / ou du Cointreau.

Voir aussi 
 Poinsettia Bowl, un match annuel de football américain de niveau universitaire qui se jouait après la saison régulière et qui fut organisé de 2005 à 2016